

Persone 
 Geovane (1989), calciatore brasiliano
 Geovane (1998), calciatore brasiliano
 Geovane (1999), calciatore brasiliano